Guitar Man může být:

 Guitar Man (album, Bread) – album skupiny Bread (1972)
 Guitar Man (album, JJ Cale) – album hudebníka JJ Calea (1996)
 Guitar Man (album, Hank Marvin) – album hudebníka Hanka Marvina (2007)
 Guitar Man (album, George Benson) – album hudebníka George Bensona (2011)